«Наутилус» (Nautilus) — подводные лодки

 Наутилус () — название трёх подводных лодок, построенных в 1800—1804 годах по проектам инженера Роберта Фултона.
 Наутилус — вымышленный подводный корабль капитана Немо из фантастических произведений Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой» и «Таинственный остров».

См. также 
 USS Nautilus — название нескольких кораблей ВМС США.
 Наутилус (значения)